Oliver Marach och Jürgen Melzer var regerande mästare, men Melzer valde att inte deltaga detta år. Marach spelade med Raven Klaasen, men de förlorade i den första omgången mot Kevin Krawietz och Andreas Mies.

John Peers och Michael Venus vann titeln efter att ha besegrat Ivan Dodig och Mate Pavić med 6–3, 6–4 i finalen.

Seedning

  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (Första omgången, utgick)
  Rajeev Ram /  Joe Salisbury (Första omgången)
  Łukasz Kubot /  Marcelo Melo (Kvartsfinal)
  Marcel Granollers /  Horacio Zeballos (Drog sig ur)

Lottning

Lottning

Kvalturnering

Seedning
  Marcelo Demoliner /  Matwé Middelkoop (Kvalificeringsmatch, drog sig ur)
  Radu Albot /  Aisam-ul-Haq Qureshi (Kvalificerad)

Kvalificerade
  Radu Albot /  Aisam-ul-Haq Qureshi

Lucky losers
  Marvin Möller /  Milan Welte

Kvallottning

Referenser
 Lottning
 Kvallottning

2020 – Dubbel
Hamburg European Open 2020 – Dubbel